Seaborgium (106Sg) je umělý prvek, v přírodě se nevyskytuje. Prvním objeveným izotopem (přesněji jaderným izomerem) bylo v roce 1974 263mSg.

Je známo 16 izotopů seaborgia, s nukleonovými čísly 258 až 273; nejstabilnější (z těch, jejichž poločas přeměny je znám) jsou 269Sg (poločas přeměny 3,1 minuty) a 271Sg (2,4 min). Všechny ostatní mají poločas kratší než 22 sekund. Byly také popsány 3 jaderné izomery tohoto prvku.

Seznam izotopů

Reference 

Seaborgium
Seaborgium